Achille Babboni, noto come Babboni I (... – ...) – calciatore italiano
 Giovanni Battista Babboni, noto come Babboni II  (... – ...) – calciatore italiano
 Lino Babboni, noto come Babboni III  (... – ...) – calciatore italiano